Чемпионат Исландии по футболу 1942 стал 31-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионский титул в 8-й раз завоевал «Валюр»: в дополнительной двухматчевой серии он обыграл «Фрам».

Турнирная таблица

Матчи плей-офф 
1-й матч: Валюр 0-0 Фрам.2-й матч: Валюр 1-0 Фрам.

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1942 год в Исландии
Футбол в Европе в 1942 году